Das ATP-Turnier von Shanghai (offiziell Heineken Open Shanghai) war ein chinesisches Herren-Tennisturnier. Das auf Hartplatz im Freien gespielte Turnier wurde jährlich im Oktober ausgetragen und gehört zur International Series, der niedrigsten Kategorie innerhalb der ATP Tour.

Geschichte 
Nach dem Turnier in Peking 1993 fand in Shanghai das zweite Profi-Tennisturnier Chinas statt. Der Wettbewerb wurde von 1996 bis 2004 in ausgetragen. Von 1996 bis 1998 wurde noch in der Halle auf Teppichbelägen gespielt, ehe mal von 1999 bis 2004 im Freien auf Hartplatz wechselte. Austragungsort war das KSLTA Signature Kingfisher Tennis Stadium. Von 2000 bis 2003 fand in Shanghai zeitgleich ein Turnier der Damen statt.

Ab 2005 wurde es vom Turnier in Ho-Chi-Minh-Stadt abgelöst. Die Austragung 2002 entfiel, da Shanghai in diesem Jahr den Tennis Masters Cup ausrichtete.

Siegerliste 
Magnus Norman war im Einzel zweimal erfolgreich und ist damit der einzige mehrfache Turniersieger.

Einzel

Doppel

Weblinks 
 ATP-Turnierprofil (englisch)

Shanghai